GEI2 peut désigner le concours GEI d'entrée en  de grande école d'ingénieur en France.

GeI2 
 est l'iodure de germanium (II), un composé inorganique.

Homonymie